Das Croatian Bol Ladies Open 1997 war ein Damen-Tennisturnier in Bol. Das Sandplatzturnier war Teil der WTA Tour 1997 und fand vom 28. April bis 4. Mai 1997 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1997
Tennisturnier in Bol